Engels voor noodgeval

Televisie en film 
 Emergency!, een Amerikaanse dramaserie
 Emergency (Australische televisieserie), een Australische televisieserie uit 1959
 Emergency (2020 Australische televisieserie), een Australische documentaireserie uit 2020
 Emergency (Filipijnse televisieserie), een reportageserie uit 1995
 Emergency (film), een Amerikaanse film uit 2022

Muziek 
Albums
 Emergency (Kool & The Gang), uit 1984
 Emergency! (The Tony Williams Lifetime)
 Emergency (The Pigeon Detectives)

 Singles
 Emergency (Paramore)
 Emergency (Tank), 2010 

Overig
 Emergency Records, een platenlabel

Spellen 
 Emergency (computerspelserie), een reeks simulatiespellen